Еврокуп 2014/15. је 13. сезона другог по важности кошаркашког клупског такмичења у Европи. Ове сезоне број учесника смањен је са 56 на 44, а самим тим дошло је и до мањих промена система такмичења:
 Прва фаза броји 36 клубова распоређених у шест група, при чему из сваке групе такмичење настављају прва четири (укупно 24 клуба). 
 Друга фаза броји 32 клуба и у њој се тимовима који су прошли претходни део такмичења прикључује 8 екипа елимисаних у првој фази Евролиге. Клубови су распоређени у осам група, при чему из сваке групе такмичење настављају прва два (укупно 16 клубова).
 Парови осмине финала, четвртфинала, полуфинала и финала играју по две утакмице (на домаћем и гостујућем терену), а о победнику двомеча одлучује збирна кош разлика.

Победник ове сезоне био је Химки који је у обе финалне утакмице савладао Хербалајф Гран Канарију укупним резултатом 174:130 (91:66 у гостима и 83:64 као домаћин) и на тај начин обезбедио место у групној фази Евролиге 2015/16. Ово је била друга титула Химкија у Еврокупу.

Учесници 

Легенда:

Жреб 
Жреб за прву групну фазу обављен је 29. септембра 2014. године. 36 клубова је по територијалном принципу подељено у две конференције - Западну и Источну. Где год је то могуће, води се рачуна да се у истој групи не нађу два клуба из исте земље. Екипе које учествују у Јадранској лиги третирају се као да су из исте земље.

 Западна конференција (групе А, Б, Ц):

 Источна конференција (групе Д, Е, Ф):

Прва фаза „Топ 36“ 
Прва фаза играла се од 14. октобра до 17. децембра 2014.

Група А 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Б 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Ц 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Д 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Е 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Ф 

Домаћини су наведени у левој колони.

Друга фаза „Топ 32“ 
Друга фаза играла се од 6. јануара до 11. фебруара 2015.

Група Г 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Х 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група И 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Ј 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група К 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Л 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група М 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Н 

Домаћини су наведени у левој колони.

Осмина финала 
Предност играња друге утакмице на домаћем терену има клуб који је био победник групе у „Топ 32“ фази.

Четвртфинале 
Предност играња друге утакмице на домаћем терену има клуб који је био победник групе у „Топ 32“ фази. Ако су оба тема заузела исту позицију, следећи критеријум је број остварених победа у „Топ 32“ фази. Уколико су и по том основу изједначени, о предности одлучује кош разлика у „Топ 32“ фази.

Полуфинале 
Предност играња друге утакмице на домаћем терену има клуб који је био победник групе у „Топ 32“ фази. Ако су оба тема заузела исту позицију, следећи критеријум је број остварених победа у „Топ 32“ фази. Уколико су и по том основу изједначени, о предности одлучује кош разлика у „Топ 32“ фази.

Финале 
Предност играња друге утакмице на домаћем терену има клуб који је био победник групе у „Топ 32“ фази. Ако су оба тема заузела исту позицију, следећи критеријум је број остварених победа у „Топ 32“ фази. Уколико су и по том основу изједначени, о предности одлучује кош разлика у „Топ 32“ фази.

Појединачне награде

Најкориснији играчи кола

Годишње награде

Спољашње везе 

 Званичан сајт Еврокупа
 Званичан сајт УЛЕБ-а

Сезоне Еврокупа у кошарци
Сезона 2014/15. у европској кошарци